Horvátország
Turanj falu Sveti Filip i Jakov községben, Zára megyében
Turanj Károlyváros városnegyede, Károlyváros megyében